Цертелев — русская фамилия (русификация грузинской фамилии ). 

Известные носители:
 Цертелев, Алексей Николаевич (1848—1883) — грузинский князь, российский дипломат и участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Цертелев, Дмитрий Николаевич (1852—1911) — князь, русский философ, поэт, публицист, литературный критик.
 Цертелев, Николай Андреевич (1790—1869) — этнограф, известный первопроходческими трудами в области сбора и публикации украинской народной поэзии.